Fleetwood, är ett engelskt efternamn. Den 31 december 2013 var 75 personer med efternamnet Fleetwood bosatta i Sverige. varav en del tillhör den svenska ätten Fleetwood.

Personer med efternamnet Fleetwood

 Anna Fleetwood-Derby (1846–1927), svensk textilkonstnär och författare
 Amelie Fleetwood (född 1959), svensk operasångerska (sopran)
 Carl Fleetwood (1852–1921), svensk jurist
 Carl Fleetwood (1859–1892), svensk diplomat, kammarherre och författare, friherre
 Carl Johan Fleetwood (1770–1836), överstelöjtnant 
 Carl Mårten Fleetwood (1703–1751) svensk landshövding, friherre, friherre
 Carl-Mårten Fleetwood (1885–1966), svensk ämbetsman, friherre
 Charles Fleetwood (1618–1692), engelsk krigare och statsman
 Edvard Fleetwood (1862–1924), svensk militär och politiker, friherre
 Elisabeth Fleetwood (född 1927), svensk adjunkt och politiker
 Folke Fleetwood (1890–1949), svensk diskuskastare, friherre
 Gerda Fleetwood (1873–1927), svensk sångerska, sångpedagog och kompositör
 Georg Fleetwood (1605–1667), svensk krigare och diplomat, friherre
 Georg Fleetwood (1806–1878), svensk överste och intendent för Kungliga Livrustkammaren, friherre
 Georg Wilhelm Fleetwood (1669–1728), svensk landshövding
 Harald Fleetwood (1815–1907), svensk sjöförsäkringsman, friherre
 Harald Fleetwood (1879–1960), svensk riksheraldiker, friherre
 Jessica Fleetwood (född 1966), svensk skulptör och konstnär
 Mick Fleetwood (född 1947), brittisk musiker (trumslagare) och låtskrivare, meslem i rockgruppen Fleetwood Mac
 Victor Fleetwood (1804–1879), svensk militär och politiker, friherre
 William Fleetwood (1915–1993), svensk konstnär

Referenser

Engelska efternamn